Да́ниэль Ми́ттердорфер (; род. 25 июля 1989, Рум, Австрия) — австрийский хоккеист, защитник клуба «ТВК Инсбрук». Игрок сборной Австрии по хоккею с шайбой.

Карьера 
Даниэль Миттердорфер — воспитанник хоккейного клуба «Инсбрук». В сезоне 2005/06 дебютировал на профессиональном уровне в австрийском чемпионате. Сезон 2007/08 провёл в Финляндии, выступая за ХПК. Следующие 8 лет принесли Миттердорферу два титула чемпиона Австрии — 2011 года с «Ред Буллом», и 2012 — с «Блэк Уингз Линц». В 2015 году подписал контракт с командой ЛеКи, выступающей во второй по силе лиге Финляндии. 12 ноября 2010 года дебютировал за сборную Австрии в матче против сборной Франции.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Австрии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «ТВК Инсбрук»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ХК «Блэк Уингз Линц»
Игроки ХК ЛеКи